

Hidak
 London Bridge, London egyik Temzén átívelő hídja
 London Bridge, (Lake Havasu City) Londonból áttelepített híd az Amerikai Egyesült Államokban

Földrajz
 London Bridge pályaudvar, vasúti főpályaudvar illetve közlekedési csomópont Londonban
 The Shard London Bridge, vagy London Bridge Tower, egy felhőkarcoló neve Londonban
 London Bridge (Ausztrália), egy leszakadt mészkőszikla korábbi elnevezése Délkelet-Ausztráliában

Film
 London Bridge, angol televíziós szappanopera
 London Bridge, egy 2014-ben bemutatott indiai film

Zene
 "London Bridge Is Falling Down", híres angol gyermekdal
 "London Bridge", Fergie 2006-ban megjelent kislemezének címe
 "London Bridge", zenei stúdió Seattle-ben